El nombre Saratoga puede referirse a:

 Batalla de Saratoga, una batalla librada durante la guerra de la independencia estadounidense;
 Saratoga, banda española de heavy metal.
 Saratoga, álbum del grupo musical homónimo.
 USS Saratoga (CV-3), portaaviones estadounidense de la clase Lexington.
 Saratoga Trunk, película de 1945 dirigida por Sam Wood.
 Chrysler Saratoga, un modelo de Chrysler vendido en Europa.
 Saratoga, película de 1937.

Saratoga también es el nombre de los siguientes lugares geográficos:

 Saratoga (Colonia Portales), Ciudad de México, México.
 Saratoga (California), Estados Unidos.
 Saratoga (Indiana), Estados Unidos.
 Saratoga (Kentucky), Estados Unidos.
 Saratoga (Nueva York), Estados Unidos.
 Saratoga (Carolina del Norte), Estados Unidos.
 Saratoga (Texas), Estados Unidos.
 Saratoga (Wyoming), Estados Unidos.
 Saratoga Springs (Nueva York), Estados Unidos.
 Condado de Saratoga, en el estado de Nueva York.
 Saratoga (Nueva Gales del Sur), Australia.